Pearl Harbor znamená několik významů:

 Pearl Harbor – přístav USA na havajském ostrově Oahu
 Útok na Pearl Harbor – v roce 1941, který měl za následek vstup USA do druhé světové války
 Pearl Harbor (film) – americký film z roku 2001
 Pearl Harbor: Válka v Pacifiku – americký trojdílný film z roku 2006